Antinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Antinsaari (del av en halvö), Lappland, 
2. Antinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,04),  (0 ha)
3. Antinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,70, long 26,94),  (2 ha)
4. Antinsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,35, long 27,90), 
5. Antinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,44, long 27,90),  (2 ha)
6. Antinsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
7. Antinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
8. Antinsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (2 ha)
9. Antinsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,07),  (1 ha)
10. Antinsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,98, long 27,36),  (2 ha)
11. Antinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 26,45),  (4 ha)
12. Antinsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,90, long 27,71),  (0 ha)
13. Antinsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,64, long 27,56),  (1 ha)
14. Antinsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
15. Antinsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
16. Antinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 29,22),  (11 ha)
17. Antinsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 27,41),  (7 ha)
18. Antinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 29,06), 
19. Antinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 27,10),  (0 ha)
20. Antinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,67, long 27,69),  (1 ha)
21. Antinsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
22. Antinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,60, long 23,80),  (7 ha)
23. Antinsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (8 ha)
24. Antinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,75, long 24,66),  (0 ha)
25. Antinsaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar